Lexcen steht für:
 Ben Lexcen (1936–1988), australischer Yachtkonstrukteur und Designer
 Toyota Lexcen, Automodell der Marke Toyota
 (18747) Lexcen, Asteroid im Hauptgürtel